L'expression Oscars du cinéma 1981 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1981 et honorait des films sortis en 1980.

Pour les films sortis en 1981 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1982.